Tschoepe ist der Familienname folgender Personen:

 Armin Tschoepe (1938–2002), deutscher Soziologe und Sozialpolitiker
 Thomas Ambrose Tschoepe (1915–2009), römisch-katholischer Bischof von Dallas, USA

Siehe auch: Tschöpe